Invordering van belasting
Invordering van het rijbewijs